3/4 kan syfta på:

 ¾ – tre fjärdedelar
 3 april
 4 mars (amerikanskt datumformat)
 3/4-takt – en taktart inom musiken